UFC on ABC: Holloway vs. Kattar, известный также как UFC on ABC 1 или UFC Fight Island 7 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который, был проведён 16 января 2021 года на новой спортивной арене «Etihad Arena», также расположенной на острове Яс в составе спортивного комплекса «Бойцовский остров UFC» (англ. «UFC Fight Island») вблизи города Абу-Даби, ОАЭ.

В главном бою вечера Макс Холлоуэй победил Кэлвина Каттара единогласным решением судей. В соглавном бою вечера Карлос Кондит победил Мэтта Брауна единогласным решением судей.

Подготовка турнира 
Данное событие станет первым, когда основной кард турнира UFC будет транслироваться на телеканале ABC, что также означает возврат к сетевому телевидению впервые после UFC on Fox: Ли vs. Яквинта 2, который транслировался на телеканале Fox в декабре 2018 года.

После того, как UFC провела девять турниров за закрытыми дверями на арене «Flash Forum» в условиях пандемии COVID-19, данный турнир впервые будет проведён UFC на недавно построенной «Etihad Arena». В зале будет разрешено ограниченное количество второстепенного персонала, таким образом впервые после UFC 248 в марте 2020 года на мероприятии станет возможным присутствие болельщиков. Максимальная вместимость зала - более 18 000 человек, но UFC определила, что на каждое мероприятие Fight Island в течение недели будет допущено не более 2 000 фанатов.

В качестве заглавного события турнира запланирован бой в полулёгком весе между бывшим чемпионом UFC в полулёгком весе Максом Холлоуэем (#1 в рейтинге) и Кэлвином Каттаром (#6 в рейтинге).

Изменения карда 
Бой в легчайшем весе между Рикки Симоном и Брайаном Келлехером изначально планировалось провести на UFC Fight Night: Оверим vs. Сакаи, но тогда секундант из команды Симона сдал положительный тест на COVID-19, и из-за этого бой был отменён. Позже поединок был перенесен на этот турнир. В свою очередь, 1 января стало известно, что теперь уже Келлехер также сдал положительный тест на COVID-19 и исключен из боя. Его заменил дебютант Гаэтано Пиррелло и бой состоится через четыре дня на UFC on ESPN: Кьеза vs. Магни.

Ожидалось, что бой в легчайшем весе среди женщин между бывшим претендентом на звание чемпиона UFC в легчайшем весе Бет Коррея и У Яньань состоится на UFC on ESPN: Херманссон vs. Веттори. Однако из-за визовых проблем они были перенесены на это мероприятие. В свою очередь, 5 января стало известно, что Коррея снялась с боя из-за аппендицита и вынужденной аппендэктомии. Её заменила дебютант Джозелин Эдвардс.

На этом турнире Муслим Салихов должен был встретиться с Сантьяго Понциниббио в полусреднем весе. Однако Салихов отказался от боя в середине декабря, сославшись на проблемы со здоровьем после заражения COVID-19. Его заменил Ли Цзинлян.

На этом турнире должен был состояться бой в наилегчайшем весе между бывшим претендентом на звание чемпиона UFC в наилегчайшем весе Тимом Эллиоттом (также победителем шоу The Ultimate Fighter: Tournament of Champions) и Джорданом Эспинозой. Однако в конце декабря Эспиноза сдал положительный тест на COVID-19, и пара была перенесена на UFC 259.

Бой в легчайшем весе среди женщин между победительницей шоу The Ultimate Fighter Джулианной Пенья и бывшей претенденткой на титул Сарой Макмэнн (также серебряный призер Олимпийских игр 2004 года по борьбе) был первоначально запланирован для этого события, но через неделю он был перенесен на UFC 257.

Победитель шоу The Ultimate Fighter: Brazil 3 в среднем весе Варлей Алвис и Кристиан Агилера должны были встретиться в поединке в полусреднем весе. Однако Агилера отказался от участия в конце декабря из-за травмы. Его заменил Мунир Лаззез, и этот бой состоится на UFC on ESPN: Кьеза vs. Магни.

На этом мероприятии должен был состояться бой в среднем весе между пятикратным чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу Родольфу Виейра и Энтони Эрнандесом. Однако Эрнандес отказался от участия из-за положительного результата теста на COVID-19, и они были перенесены на UFC 258.

Бой в полусреднем весе между бывшим чемпионом WEC в полусреднем весе и бывшим временным чемпионом UFC в полусреднем весе Карлосом Кондитом и Мэттом Брауном изначально был назначен на запланированный на 30 января турнир. После того, как в UFC решили не организовывать турнир в этот день, они были ненадолго перенесены на UFC on ESPN: Кьеза vs. Магни. В конце концов, они были запланированы для этого мероприятия. Встреча между этими бойцами ранее дважды планировалась к проведению. Первоначально они должны были встретиться на UFC on Fox: Джонсон vs. Бенавидес 2 в декабре 2013 года, но Браун отказался от участия из-за травмы. Они снова были запланированы в апреле 2018 года для UFC on Fox: Пуарье vs. Гейджи, но Брауну пришлось сняться во второй раз, так как он повредил переднюю крестообразную связку.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

Все 22 бойца показали вес в лимитах своих весовых категорий.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Макс Холлоуэй vs. Кэлвин Каттар
 Выступление вечера: Ли Цзинлян и Алессио Ди Кирико

Гонорары бойцов 
В общей сложности зарплаты всех участников турнира составили 1 млн. 609 тыс. долларов США. Спонсорские выплаты составили 140 тыс. 500 долларов США.

[1] Гонорар бойца за бой, [2] Дополнительная выплата за победу, [3] Бонус за выступление, [5] Штрафы,

[4] Выплата за соблюдение рекламных правил UFC (Promotional Guidelines Compliance pay) - спонсорская выплата компании Reebok

Последствия турнира 
19 января после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Энтони Петтис (бывший #12) покинул Топ-15 рейтинга полусреднего веса (завершил карьеру);

Марлон Вера (бывший #15) покинул Топ-15 рейтинга легчайшего веса;

Монтана Де Ла Роса (бывший #15) покинула Топ-15 рейтинга женского наилегчайшего веса.

См. также 

 2021 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on ABC